Cathedral of Saints Peter and Paul ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul (Philadelphia), Pennsylvania, NRHP-Nr. 71000720
 Cathedral of Saints Peter and Paul (Providence), Rhode Island, NRHP-Nr. 75000057

Siehe auch:
 Peter-und-Paul-Kirche #Kathedralen